Roland Garros in 2003 bij de vrouwen werd voor de 96e keer gehouden. De Belgische Justine Henin-Hardenne won het toernooi door in de finale haar landgenote Kim Clijsters met 6-0 en 6-4 te verslaan.

Geplaatste speelsters 
De geplaatste speelsters zijn hieronder opgesomd. Tussen haakjes staat welke ronde de speelster haalde.

Toernooischema

Eindfase

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Deel 5

Deel 6

Deel 7

Deel 8

Bronnen 
  Toernooischema WTA (pag. 1 en 2)
  Toernooischema ITF

Roland Garros
ITF-toernooi in 2003